Boccar (llatí Bocchar) fou rei dels maures en temps de Masinissa I el 204 aC.
 Boccar fou un general del rei Sifax (Syphax) que aquest va enviar a lluitar contra Masinissa el 204 aC.